Ivan Lendl ha battuto in finale Stefan Edberg che si è ritirato sul punteggio di 4-6 7-6 5-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Australian Open 1990